Rübezahlbrunnen oder Rübezahl-Brunnen ist der Name folgender Brunnen:

 Rübezahlbrunnen (Hannover)
 Rübezahlbrunnen (Marktoberdorf)
 Rübezahlbrunnen (Neuhof an der Zenn)
 Rübezahlbrunnen (Trutnov) 
 Rübezahl-Brunnen (Waldkraiburg) 

Siehe auch:
 Rübezahl